Flemming Hansen er navnet på flere personer:

 Flemming Hansen – dansk politiker og tidligere minister (1939-2021)
 Flemming Ladefoged Hansen – dansk håndboldspiller (1948-2013)
 Flemming Hansen (håndboldspiller, født 1961) – dansk håndboldspiller, født i 1961.